Лос Урибе има више значења:

 Лос Урибе, Ла Морита (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Урибе (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику